La Superlega 2020-2021, 76ª edizione della massima serie del campionato italiano di pallavolo maschile, si è svolta dal 27 settembre 2020 al 25 aprile 2021: al torneo hanno partecipato dodici squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la sesta volta, la seconda consecutiva, alla .

Regolamento

Formula 
Originariamente la formula prevedeva:
 Regular season, disputata con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate: le prime otto classificate accedevano ai play-off scudetto, la nona e la decima classificata accedevano ai play-off 5º posto, mentre l'ultima classificata retrocedeva in Serie A2.
 Play-off scudetto, disputati con quarti di finale, semifinali e finale, giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare. Le quattro eliminate ai quarti di finali accedevano ai play-off 5º posto.
 Play-off 5º posto, disputati con:
 Girone all'italiana, con gare di sola andata, per un totale di cinque giornate: le prime quattro classificate accedevano al turno successivo.
 Semifinali e finale 5º posto, giocate con gara unica.

Nel dicembre 2020 è stata modificata e ha previsto:
 Regular season, disputata con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate: le prime undici classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, la dodicesima classificata ha acceduto ai play-off 5º posto, mentre nessuna è retrocessa in Serie A2.
 Play-off scudetto, disputati con:
 Turno preliminare, a cui hanno partecipato le classificate dal sesto all'undicesimo posto della regular season, e quarti di finale, a cui sono già qualificate le prime quattro classificate della regular season, giocati al meglio di due vittorie su tre gare. Le tre eliminate al turno preliminare e le due eliminate ai quarti di finali hanno acceduto ai play-off 5º posto.
 Semifinali e finale, giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare.
 Play-off 5º posto, disputati con:
 Girone all'italiana, con gare di sola andata, per un totale di sette giornate: le prime quattro classificate hanno acceduto al turno successivo.
 Semifinali e finale 5º posto, giocate con gara unica.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti 
Delle squadre aventi il diritto di partecipazione:
 L' ha rinunciato all'iscrizione.

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai quarti di finale play-off scudetto.
      Qualificata al turno preliminare play-off scudetto.
      Qualificata ai play-off 5º posto.

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Turno preliminare

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Play-off 5º posto

Fase a gironi

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata alle semifinali play-off 5º posto.

Fase ad eliminazione diretta

Tabellone

Risultati

Semifinali

Finale

Verdetti

Statistiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2020
Pallavolo nel 2021
 2020-2021